

Persone 
 Mario Fasson – calciatore svizzero
 Lucas Fasson – calciatore brasiliano

Altro 
 Char Fasson – sottodistretto (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Bhola, divisione di Barisal